Příjmení Wünsch nese více osobností:

 Irena Moudrá Wünschová (* 1957) – česká politička a lékařka
 Jan Ivan Wünsch (1947–1999) – český rockový baskytarista
 Jan Nepomuk Wünsch (1855–1950) – český hudební skladatel
 Josef Wünsch (1842–1907) – český středoškolský profesor a cestovatel
 Josef Adel Wünsch (1850–1941) – český varhaník a skladatel
 Karel Wünsch (1932—2020) – český sklářský výtvarník
 Otakar Wünsch (1893–1947) – český a československý novinář, odborářský funkcionář a politik
 Rudolf Wünsch – rozcestník

Vinš
 Josef Vinš (* 1961) – český fotbalista
 Kateřina Vinšová (* 1948) – česká romanistka, překladatelka z francouzštiny a italštiny
 Miloslav Vinš (1923-2005) - český hokejista